That's My Baby – film del 1926 diretto da William Beaudine
 That's My Baby – film del 1932 con Lucien Littlefield
 That's My Baby – film del 1944 diretto da William Berke
 Finalmente papà (That's My Baby!) – film del 1984 diretto da John Bradshaw e Edie Yolles
 That's My Baby – serie televisiva del 2000